Il existe deux matadors espagnols surnommés El Tato :
 Antonio Sánchez (1831-1895),
  José Raúl Gracia Hernández né en 1972.